Ву́лиця Зо́дчих — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Зодчих — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Зодчих — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Зодчих — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Зодчих — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці